Геро́нтий (, ; умер ) — епископ Милана с 462 по 465 год; святой (день памяти — 5 мая).

Биография 
О жизни и епископстве святого Геронтия почти ничего не известно. Он был учеником предыдущего епископа , который назвал святого в качестве своего преемника. Так св. Геронтий был избран епископом Милана ок. 462 года.

Согласно творениям Эннодия, епископа Павии начала VI века, Геронтий отличался щедростью и милосердием в трудные годы восстановления после опустошительного нашествия гуннов, случившегося в 452 году. Геронтий во время своего епископства восстановил многие из них.

Св. Геронтий скончался 5 мая 465 года и был похоронен в городской . Его поминают в день кончины. Согласно преданию, не имеющему исторических оснований, св. Геронтия ассоциируют с миланской семьёй Баскапе (Bascapé).

Примечания 

Святые по алфавиту
Святые Ломбардии
Католические святые
Христианские святые V века
Епископы Милана
Епископы V века